Friedberg puede hacer referencia a:

Lugares

 Friedberg (Baviera), Alemania
 Friedberg (Hesse), Alemania
 Aichach-Friedberg, Distrito de Baviera, Alemania
 Friedberg (Austria)
 Frymburk en Bohemia (también conocido como Friedberg en alemán)

Personas
Personas con el apellido Friedberg:
Pedro Friedeberg, pintor mexicano